Plech steht für:
 Plech, ein Ort im Landkreis Bayreuth

Plech ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Karl Plech (* 1944), österreichischer Immobilienmakler und Unternehmer
 Linda Plech (* 1951), österreichische Opern-, Operetten-, Lied- und Konzertsängerin (Sopran)
 Zdeněk Plech (* 1977), tschechischer Opern-, Konzert- und Musicalsänger 
 Zenon Plech (1953–2020), polnischer Rennfahrer